Михаил Багаев:
 Багаев, Михаил Александрович (1874—1949) — русский революционер-большевик.
 Багаев, Михаил Николаевич (род. 1985) — российский футболист.